

Patronymes 
 Haken, groupe britannique de metal progressif ;
 Wolfgang Haken (1928-2022), mathématicien américain ;
 Dorothea Blostein, née Haken, fille du précédent, professeur d'informatique ;
 François Haken Philippar (1802-1849), jardinier et botaniste français ;
  (1912–1956), député
  (*1986), mannequin néerlandaise ;
  (*1927), physicien allemand ; 
  (1828-1916), juriste et homme politique allemand ;
  (1910-1996) chanteur d'opéra (basse) tchèque ;

 L'astéroïde (21403) Haken (1998 FN58) porte le nom de l'étudiant Ian Robert Haken (* 1986)

Arts 
 Le continuum Haken est un contrôleur d'interprétation musicale développé par Lippold Haken, un des fils de Wolfgang Haken ;
 L'Affaire Van Haken (The Foreigner), film d'action américain (2003) ;
 Haken no Hinkaku (2007), série télévisée (drama) japonaise ;
 Hakken (ou ) signifiant  en français est une danse néerlandaise ;

Homonymie de patronyme